Bachor ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Bachor (* 1959), deutscher DJ, Musiker, Labelbetreiber und Musikjournalist
 Isabell Bachor (* 1983), deutsche Fußballspielerin
 Konstantin Bachor (* 1984), deutscher Triathlet 
 Kurt Bachor (1916–1990), deutscher Schriftsteller und Förster

Bachor bezeichnet außerdem:
 Bachor (Tadschikistan), Stadt in Tadschikistan